The Cars:

 The Cars — американская рок-группа т. н. «Новой волны».
 The Cars — дебютный студийный альбом американской рок-группы The Cars.